N2, N 2 oder N-2 bezeichnet:
 die geringste Aufhaltestufe bei Schutzplanken
 Normalpackung, eine Packungsgröße von Medikamenten, siehe Packungsgrößenkennzeichnung
 eine internationale Kraftfahrzeug-Klassifizierung, siehe Kraftfahrzeug
 den ehemaligen Namen des irischen Fernsehsenders RTÉ Two
 einen Lokomotiventyp vom Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg, siehe LKM N2
 eine EKP-Komponente, siehe N2

N2, N 2 oder N-2 bezeichnet folgende Straßen:
 in der Schweiz die Nationalstrasse N2, siehe Autobahn A2 (Schweiz) 
 in Frankreich die Route nationale 2
 in Belgien die Nationalstraße N2 (Belgien) von Brüssel nach Löwen - Maastricht (NL)
 in den Niederlanden einen Teil des Rijkswegs 2 bei Maastricht
 in Luxemburg die Nationalstraße N2 (Luxemburg) von Luxemburg nach Remich
 in Burkina Faso die N2 (Burkina Faso)
 in Gabun die N2 (Gabun)
 in Ghana die N2 (Ghana)
 in Kamerun die Fernstraße N2 (Kamerun)
 in Kongo die N2 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die N2 (Niger)
 in Senegal die N 2 (Senegal)
 in Südafrika die National Route 2
 in Togo die N2 (Togo)

N2 ist
 die chemische Formel von molekularem Stickstoff

n2 steht für
 eine ehemalige Beiwagenbaureihe der Wiener Elektrischen Stadtbahn, siehe Typen N1 und n2 der Wiener Stadtwerke – Verkehrsbetriebe

Abkürzung